Elephantodeta är ett släkte av insekter. Elephantodeta ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Elephantodeta